Санкт-Мартин ( — Святой Мартин) — топоним:

 Австрия
 Санкт-Мартин — до 01.01.1948 г. община в Австрии, в федеральной земле Штирия (политический округ Дойчландсберг). В настоящее время (2015) — община Санкт-Мартин-им-Зульмталь.
 Санкт-Мартин (Инкрайс) — ярмарочная коммуна, округ Рид-Инн федеральной земли Верхняя Австрия.
 Санкт-Мартин (Мюлькрайс) — ярмарочная коммуна, округ Рорбах федеральной земли Верхняя Австрия.
 Санкт-Мартин-им-Зульмталь — с 01.01.1948 г. община в Австрии, в федеральной земле Штирия (политический округ Дойчландсберг).
 Санкт-Мартин (Нижняя Австрия) — ярмарочная коммуна, федеральная земля Нижняя Австрия.
 Санкт-Мартин-Карлсбах — ярмарочная коммуна, федеральная земля Нижняя Австрия.

 Германия
 Санкт-Мартин (Пфальц) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

 Румыния
 Санкт-Мартин — немецкое название города Тырнэвени.

 Швейцария
 Санкт-Мартин (Граубюнден) — коммуна, кантон Граубюнден.

См. также 
 Святой Мартин
 Сент-Мартин